Xu ou XU correspond aux domaines suivants.

Civilisation chinoise 
 L'astérisme Xu utilisé en astronomie chinoise ;
 la onzième branche terrestre Xu du calendrier sexagésimal chinois.
 Différents caractères chinois suivant le signe diacritique ajouté en en hanyu pinyin :
  (Xú en pinyin),
  (pinyin : Xǔ).

Toponyme 

 le royaume de Xu, province [zhou (州，洲)] de la dynastie Han, temporairement principauté autonome sous les Han orientaux (des années 23 à 220 du calendrier grégorien), territoire qui s'étendait depuis le sud du Shandong jusqu'au nord du Jiangsu actuels ;
 l'ancienne province chinoise de Xu (, Xúzhōu), correspondant à peu près à l'actuelle province du Jiangsu.

Patronyme 

 Xu Fei (née en 1994), rameuse chinoise ;
 Xu Gan (170-217), philosophe et écrivain chinois ;
 Xu Haifeng (né en 1950), tireur sportif chinois ;
 Xu Huan (1999), footballeuse chinoise ;
 Xu Hui (627-650), poétesse chinoise ;
 Xu Huiqin (1993), athlète chinoise ;
 Xu Li (1989), lutteuse chinoise ;
 Xu Lili (1981), haltérophile chinoise ;
 Xu Mengtao (1990), skieuse acrobatique chinoise ;
 Xu Shixiao (1992), céiste chinoise ;
 Xu Shuangshuang (1996), athlète chinoise ;
 Xu Tingting (1990), joueuse de badminton chinoise ;
 Xu Wei (1521-1593), peintre et dramaturge chinois ;
 Xu Wenlong (1987), fondeur chinois ;
 Xu Xing (1969), paléontologue chinois ;
 Xu Yifan (1988), joueuse de tennis chinoise ;
 Xu Yuanyuan (1981), joueuse d'échecs chinoise ;
 au moins deux personnalités chinoises nommées  ;
 Xu Yulong (1990), coureur cycliste chinois.

Autres 
 XU est notamment le préfixe d'immatriculation OACI des aéronefs du Cambodge (voir liste des préfixes OACI), .
 Moteur XU, mis au point par PSA Peugeot Citroën.
 Organisation clandestine en réseau de résistance norvégienne XU, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 Subdivision xu du dong (la monnaie vietnamienne) : 1 dong vaut 10 hào ou 100 xu.

Patronyme chinois